George Mead puede referirse a:
George H. Mead (1863-1931), filósofo, sociólogo y psicólogo estadounidense.
George Robert Stow Mead (1863-1933), escritor y traductor británico.